A PR-878 é uma rodovia brasileira do estado do Paraná.
Que liga o entroncamento da PR -481
em Santo Antônio do sudoeste a Pinhal de São Bento.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná